

События 
 Консулы Флавий Эннодий Мессала и Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд.
 Заключение мира между Константинополем и Персией. Договор был заключён близ города Нисибиса и местечка Дары на семь лет.
 Постройка Анастасиополя.
 После победы франков в сражении при Страсбурге завершилось завоевание Хлодвигом I алеманнов.            
 Около 506 — Битва при Бадонском Холме — сражение между войсками бриттов и англосаксонской армией, разгром англосаксов.
 2 февраля. Аларих II обнародует «Бревиарий Алариха».
 Покорение вэйцами Уду.
 Хан жужаней Футу просил мира у Юань-Вэй.
 Двинский собор Армянской апостольской церкви возглавляемый Бабкеном I окончательно утверждает миафизитскую догматику. Событие в дальнейшем определило идеологическую, общественную и политическую основу раннесредневековой Армении

См. также